João Pinheiro - localidade no Brasil
 Avenida João Pinheiro

Pessoas
 João Pinheiro (árbitro)
 João Pinheiro (quadrinista)
 João Pinheiro (político)

Desambiguação